

Чорний Яр — селище, Новолялинський міський округ, Свердловська область
 Чорний Яр — селище, Тегульдетський район, Томська область
 Чорний Яр — село, районний центр, Астраханська область